Вазотомия (подслизистая вазотомия) — хирургическая операция, приносящая стойкий положительный эффект в борьбе с проявлениями вазомоторного ринита.

При вазотомии проводят рассечение сосудистых соединений между слизистой оболочкой и надкостницей носовых раковин. Это приводит к сокращению слизистой, купированию отечности мягких тканей, уменьшению носовых раковин и позволяет полностью восстановить физиологически правильное носовое дыхание.

Операция выполняется в течение 5 минут под местным обезболиванием.

В клиниках для оперативного лечения вазомоторного ринита используют электрохирургические и радиохирургические технологии рассечения мягких тканей, которые обладают следующими преимуществами по сравнению с традиционными хирургическими методами:
 антисептические свойства;
 значительно меньшая травматизация тканей;
 коагуляция (прижиганием) края раны, что останавливает кровотечение.

Это ускоряет процесс заживления и сокращает послеоперационный период.

Ссылки 
 Вазомоторный ринит и вазотомия носа

Хирургия